McGlinchey ist der Familienname folgender Personen:

 Brian McGlinchey (* 1977), nordirischer Fußballspieler
 Dermot McGlinchey (* 1973), nordirischer Snookerspieler
 Dominic McGlinchey (1954–1994), nordirischer Politiker
 Herbert J. McGlinchey (1904–1992), US-amerikanischer Politiker
 Michael McGlinchey (* 1987), neuseeländisch-schottischer Fußballspieler
 Mike McGlinchey (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler